Chójnica („Kiefernwald“ oder „Bach im Kiefernwald“) ist der sorbische Name folgender Orte in Sachsen:

 Ortsteil der Stadt Löbau im Landkreis Görlitz, sorbisch Stara Chójnica, siehe Altcunnewitz
 Ortsteil der Gemeinde Kubschütz im Landkreis Bautzen, siehe Großkunitz

Siehe auch:
 Chojnica